Epimetej može značiti:

 Epimetej (mjesec), saturnov satelit
 Epimetej (mitologija), lik iz grčke mitologije